Лев Гринкруг:
 Гринкруг, Лев Александрович (1889—1987) — советский литературный и киноредактор, финансист.
 Гринкруг, Лев Соломонович (1955—2014) — ректор Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (Биробиджан)